Something Beautiful, può riferirsi a

Something Beautiful – singolo di Robbie Williams
Something Beautiful – singolo della band punk Cauterize
Something Beautiful – album di Bobbie Eakes